Влади́мир Алексе́евич Я́ковлев:
 Яковлев, Владимир Алексеевич (1840—1899) — российский историк, профессор.
 Яковлев, Владимир Алексеевич (род. 1951) — советский и российский артист балета, балетмейстер.